

Matematica e scienza 
Limite – concetto matematico:
Limite di successioni
Limite di funzioni
Limite insiemistico
Strato limite – termine della fluidodinamica

Altro 
Limite – sinonimo di confine
Limite – frazione di Campi Bisenzio, nella città metropolitana di Firenze
Capraia e Limite – comune della provincia di Firenze
Limite – film di Mário Peixoto (Brasile, 1931)